I конная когорта римских граждан африканцев () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима, относящаяся к типу Cohors quingenaria equitata.

По всей видимости, данное подразделение было набрано из жителей провинции Африка. Существует несколько упоминаний когорты: в военных дипломах от 122 и 124 годов. В рассматриваемый период времени подразделение входило в состав войск, дислоцировавшихся в провинции Британия. Больше об истории этой когорты нет никаких сведений.

Литература 
 John Spaul: Cohors² The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Imperial Roman Army, British Archaeological Reports 2000, BAR International Series (Book 841), ISBN 978-1841710464, S. 459—461.
 Jörg Scheuerbrandt: Exercitus. Aufgaben, Organisation und Befehlsstruktur römischer Armeen während der Kaiserzeit. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 2003/2004, S. 157.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима